Conseil supérieur de la forêt et du bois, en France
 Credit Suisse First Boston, une ancienne filiale de la banque Crédit suisse.